Diego Pérez puede referirse a:
 Diego Pérez (m. circa 1070), noble leonés, miembro del linaje Flaínez.
 Diego Pérez Sarmiento  (m. 1363), noble castellano. Fue señor de La Bureba y adelantado mayor de Castilla y de Galicia.
 Diego Pérez y Cisneros (????-1648), pintor español.
 Diego Nicolás Pérez (1932-), banderillero venezolano.
 Diego Pérez Pintos (1937-1987), literato uruguayo.
 Diego Pérez (1962-), tenista uruguayo.
 Diego Pérez (1970-), conductor de televisión y actor argentino.
 Diego Pérez (1978-), actor español.
 Diego Pérez (1980-), exfutbolista uruguayo.
 Diego Pérez Camacho (2006-), guitarrista y taekwondista.